Soos steht für:

 Soos, tschechisches Naturschutzgebiet
 Soos (gemeindefreies Gebiet) im Landkreis Roth, Mittelfranken
 Soos (Sparta), mythischer König von Sparta

Soos oder Soós ist der Familienname folgender Personen:
 Adrienne Soós (* 1966), Pianistin

 Bela Soos (1930–2007), deutsch-rumänischer Schachspieler
 Ferenc Soós (1919–1981), ungarischer Tischtennisspieler
 Imre Soós (1930–1957), ungarischer Schauspieler
 Karin Hempel-Soos (1939–2009), deutsche Schriftstellerin
 Károly Soós (1869–1953), ungarischer General der Infanterie und Verteidigungsminister
 Márton Soós (* 1982), ungarischer Jazzmusiker
 Paul von Soos (1925–2019), deutscher Bauingenieur
 Viktor Soos (* 1996), deutscher Pianist
 Zoltán Soós-Ruszka Hradetzky (1902–1992), ungarischer Sportschütze

Siehe auch:
 Sooß
 Sos
 Soß